Олег Сергеевич Кирюхин (1929—1991) — советский скульптор. Член СХ СССР (1953). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1980). Заслуженный художник РСФСР (1975). Народный художник РСФСР (1979).

Биография 
Родился 29 декабря 1929 года в городе Москва.

В 1945 году окончил Московскую среднюю школу. С 1945 по 1953 годы О. С. Кирюхин обучался на факультете монументальной скульптуры в Московском высшем художественно-промышленном училище, его учителями были такие педагоги-скульпторы как С. Л. Рабинович, Г. И. Мотовилов и Е. Ф. Белашова.

С 1953 по 1955 годы О. С. Кирюхин работал над скульптурными рельефами для города Петрозаводска совместно со скульптором С. Т. Коненковым. В 1956 году О. С. Кирюхин по проекту архитектора И. В. Жолтовского работал над монументальными рельефами для здания Центрального Московского ипподрома.

С 1954 года — постоянный участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставках, побывал во Франции и Италии, а также на территории СССР — в Средней Азии и Русском Севере. В 1957 году О. С. Кирюхин за скульптуру «Спартак» был награждён дипломом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Автор таких работ как: Монумент Славы в Самаре (1968—1971), Памятник «Ополченцам Москвы» (1974, на улице Народного Ополчения в Москве) и скульптурная группа «Победители» (1975, на Вишняковской улице в Москве). Произведения О. С. Кирюхина находятся в Русском музее и Государственной Третьяковской галерее

С 1953 года О. С. Кирюхин является членом Союза художников СССР.
 
В 1980 году «за скульптуру „БАМ“» О. С. Кирюхин был удостоен Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

В 1975 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР О. С. Кирюхину было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1979 году — Народный художник РСФСР.

Умер 26 февраля 1991 года в городе Москва.

Награды

Звания 
 Народный художник РСФСР (1979 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Заслуженный художник РСФСР (1975)

Премии 
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1980 — «за скульптуру „БАМ“»)

Примечания

Литература 
 Портрет в современной скульптуре : альбом / Е. В. Шмигельская. — Ленинград : Художник РСФСР, 1987 г. — 126 с.
 Государственная Третьяковская галерея: Скульптура XVIII—XX веков / сост: Я. В. Брук, Л. И. Иовлева, Государственная Третьяковская галерея, Красная площадь, : 1998 г.
 Альбом репродукций / Сост: Кирюхин О. С.; Вступ. статья Р. Аболиной. — Ленинград : Художник РСФСР, 1974 г. — 8 с.

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР